Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Елені Даніліду.

Даніліді потім виграла титул, у фіналі перемігши Олену Дементьєву з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

2002
Одиночний розряд